Mikołaj Kiszka (zm. 1587) – wojewoda podlaski, starosta bielski i drohicki
 Mikołaj Kiszka (zm. 1644) – wojewoda mścisławski, kasztelan trocki, podskarbi wielki litewski